Frits Zernike, Nederlands natuurkundige
 het naar hem genoemde Zernikecomplex in Groningen
 het Zernike Institute for Advanced Materials, een onderzoekscentrum in Groningen
 het Zernike College, een groep van scholen in Haren, Groningen en Zuidlaren
 de door hem ontwikkelde Zernikepolynomen 
 (11779) Zernike, een planetoïde
 Zernike (inslagkrater), een ringberg op de Maan

Anne Zernike, Nederlands theoloog en predikante
Elisabeth Zernike, Nederlands schrijfster